Der Begriff Mapping (zu deutsch Abbildung oder Kartierung, wörtlich eine Karte machen) hat in den letzten Jahrzehnten eine Reihe zusätzlicher Bedeutungen erhalten. Zum ursprünglichen Inhalt – ein begrenztes Gebiet kartografisch erfassen; erhobene Daten in eine Landkarte eintragen – kamen Bedeutungen aus der Computergrafik und -technik hinzu, aus der allgemeinen Technik, Meteorologie, Medizin sowie Inhalte aus den Planungsmethoden.

Kartografie und Geodäsie 
 Kartierung (Kartografie)
 Tachymetrie
 Topografie und Geländeaufnahme

Robotik 
 Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)

Computergrafik 
 Bumpmapping
 Displacement Mapping
 Environment Mapping
 Grafikpipeline
 Mip Mapping
 Normal Mapping
 Parallax Mapping
 Photon Mapping (Algorithmus)
 Shadow Mapping
 Texture Mapping
 Tone Mapping

Computertechnik und Software 
 Automapping, siehe Karte (Computerspiel)
 Datenmapping, das Mapping von Elementen zwischen zwei unterschiedlichen Datenmodellen
 Leveldesign, Mapping bei Computerspielen
 Memory Mapping
 Message Mapping
 Object-Relational Mapping, siehe Objektrelationale Abbildung
 Reverse Mapping, siehe Reverse DNS
 Schema Mapping, siehe Schematransformation und -integration
 Telephone Number Mapping
 Transport Mapping, siehe Simple Network Management Protocol

Operations Research 
 Mapping von Absatzregionen und Kundenverteilungen für Marketingmaßnahmen
 Mapping von Betriebsbereichen für eine Belegungsplanung in der Fertigung
 Mapping von Warenströmen und Umschlagsplätzen für die Warendistribution
 Preference Mapping

Sonstiges 
 Crosskonkordanz zwischen Klassifikationen oder anderen Ordnungssystemen (Dokumentation)
 Dementia Care Mapping (Medizin)
 Direct Mapping (Logik)
 Dreidimensionale Aufzeichnung der Erregungsleitung im Herzen mittels intrakardialem EKG
 Erstellen von Genkarten
 Information Mapping (Wissensmanagement)
 Mind-Map (Pädagogik, Projektmanagement)
 Value Stream Mapping, siehe Wertstromanalyse (Projektmanagement)

Kartografie
Computergrafik